Jakab József (1821–1855) tanár, unitárius lelkész, jogtanácsos
 Jakab József (1882–1955) kántortanító, székesegyházi karnagy
 Jakab József (1896–1938) orvos, pártmunkás
 Jakab József (1952) sportújságíró
 Jakab József (1954) ökölvívó olimpikon